Ю́рий Константи́нович Степа́нов (7 июня 1967, п. Рысево, Черемховский район, Иркутская область, РСФСР, СССР — 3 марта 2010, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 7 июня 1967 года в посёлке Рысево Черемховского района Иркутской области.

Отец — Константин Николаевич Степанов (скончался в 1997 году; был застрелен из карабина за бескомпромиссность), агроном, окончил сельскохозяйственный институт, впоследствии был директором совхоза, который позже превратил в совхоз-миллионер, в посёлке городского типа Тайтурка Усольского района Иркутской области. Мать — Раиса Михайловна Степанова (скончалась в 2001 году), преподаватель химии и биологии, окончила сельскохозяйственный институт, затем в Красноярске получила ещё и педагогическое образование. Есть старшие брат и сестра.

В детстве Юрий занимался боксом, охотой и рыбалкой, в юности — пчеловодством, животноводством, а также плотничал и строил.

В 1984 году окончил среднюю общеобразовательную школу в Тайтурке и отправился в Иркутск поступать в театральное училище.

В 1988 году защитил диплом с отличием Иркутское театральное училище по специальности «Актёр драматического театра» (руководитель курса — Вера Александровна Товма). В годы учёбы подрабатывал каменщиком, плотником, нефтедобытчиком, трактористом.

В 1993 году окончил режиссёрский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИСа в Москве по специальности «Актёрское искусство» (руководитель курса — Пётр Наумович Фоменко).

На основе этого выпускного курса в 1993 году был создан Московский театр «Мастерская Петра Фоменко», в труппе которого Юрий Степанов прослужил до последнего дня своей жизни.

Одними из самых заметных киноролей Юрия Степанова принято считать роли следователя городской прокуратуры Павла Пафнутьева в культовом детективном телесериале «Гражданин начальник» (2001, 2005, 2006) и бывшего «вора в законе» Антипа Глымова в военной многосерийной драме «Штрафбат» (2004) режиссёра Николая Досталя.

Личная жизнь 
Вдова актёра — Ирина Викторовна Сорокина (род. 1975), по профессии закройщик-портной, модельер, костюмер, окончила институт лёгкой промышленности. Юрий и Ирина познакомились в 1994 году и стали жить вместе в неофициальном браке, а поженились после рождения первенца Кости, 23 февраля. На момент смерти мужа супружеская пара имела двух сыновей — Константина (род. 1997) и Дмитрия (род. 2007) — и ожидала третьего ребёнка. Ирина родила третьего сына 30 марта 2010 года и назвала в честь погибшего мужа — Юрием.

Гибель 

Трагически погиб на 42-м году жизни в 0:45 по московскому времени 3 марта 2010 года на перекрёстке улиц Люблинской и Шкулёва (район Текстильщики) от множественных травм, полученных в ДТП. 

Возвращаясь домой после спектакля «Три сестры», актёр нанял попутный автомобиль ВАЗ-21043 и сел на переднее сиденье. Когда машина остановилась на перекрёстке перед светофором, в неё сзади врезался автомобиль «Mazda 6». Водитель «Мазды» значительно превысил скорость и, поздно заметив остановившуюся на перекрёстке машину, совершил с ней столкновение. Автомобиль с артистом от удара сзади вылетел на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112. Удар пришёлся именно в то пассажирское место, где сидел Юрий Степанов. Актёр погиб на месте, другие участники аварии не пострадали.  

6 марта 2010 года похоронен на Троекуровском кладбище в Москве рядом с могилами Владислава Галкина и Александра Дедюшко.

Творчество

Роли в театре

Московский театр «Мастерская Петра Фоменко» 
  — «Двенадцатая ночь» Шекспира — Сэр Эндрю Эгьюйчик, компаньон Сэра Тоби, воздыхатель Оливии
  — «Владимир III степени» Н. В. Гоголя — Собачкин
 1991 — «Приключение» Марины Цветаевой — Горбун
  — «Шум и ярость» Уильяма Фолкнера — Бенжамин 1992 — «Волки и овцы» А. Н. Островского — Михаил Борисович Лыняев, барин, почётный мировой судья  — «Как важно быть серьёзным» Оскара Уайльда — Алджернон Монкрифф  — «Балаганчик» Александра Блока — семинарист Вася / Чёрт  — «Месяц в деревне» И. С. Тургенева — Аркадий Сергеич Ислаев, помещик  — «Чичиков. Мёртвые души, том второй» — Павел Иванович Чичиков  — «Варвары» Максима Горького — Гриша  — «Мотылёк» Петра Гладилина — полковник  — «Три сестры» А. П. Чехова — Иван Романович Чебутыкин, военный доктор Фильмография 
  — Гробовщик (телеспектакль) — купец  — Орёл и решка — Герасим 1995 — Мания Жизели — эпизод  — Ералаш (выпуск № 113, сюжет «Я тащусь…») — дворничиха (нет в титрах)
  — Время танцора — Валерий Белошейкин  — Привет от Чарли-трубача — Гоша, телохранитель  — Дом для богатых — Серафим Пухов  — Ералаш (выпуск № 142, сюжет «Не забуду мать родную») — вор 2000 — Дневник его жены — эпизод 2000 — Москва — хирург  — Дальнобойщики (6-я серия «Эпидемия») — лейтенант 2001 — Московские окна — Андрей Маркович Левитин 2001, 2005 и 2006 — Гражданин начальник (3 сезона) — Павел Николаевич Пафнутьев, следователь прокуратуры / начальник следственного отдела прокуратуры 2001 — Русский водевиль. Аз и ферт — Малоросс  — Война — Александр Матросов 2002 — Спартак и Калашников — Фальков, капитан 2002 — Шукшинские рассказы (новелла «Ораторский приём») — Синельников  — Щит Минервы — Роман 2003 — Стилет — Владимир Ильич Лютых («Лютый») 2003 — Лучший город Земли — Андрей Маркович Левитин 2003 — Прогулка — участник аварии 2003 — А поутру они проснулись — Коля  — Стилет 2 — Владимир Ильич Лютых («Лютый») 2004 — Штрафбат — Антип Петрович Глымов, бывший «вор в законе», ротный (командир роты) в штрафном батальоне 2004 — Самара-городок — Макс 2004 — Американец — Анатолий  — Дети Ванюхина — Михаил 2005 — Жмурки — «Кабан», бандит 2005 — Первый после Бога — Подопригора, боцман  — Ленинградец — Фёдор Дмитриевич Николаев / Дмитрий Иванович Николаев
  — Завещание Ленина —
 2007 — Груз 200 — Михаил Николаевич Казаков, военком, полковник, брат Артёма
 2007 — Частный заказ — Михаил Расташанский, адвокат
 2007 — Артистка — Викентий Иванович, учёный-паразитолог
 2007 — Спасибо за любовь! — Игорь Иванович Аверин, муж Ольги
 2007 — Внеземной — Александр Петрович Кутенко, сельский милиционер
  — Караси — Аркадий Викторович Карась, полковник, муж Ларисы, отец Вероники и Андрея
 2008 — Красный жемчуг любви — «Бурят», бурятский шаман
 2008 — Игра — Михаил Дмитриевич Звонов, старший администратор сборной России по футболу
 2008 — Защита — Валерий Фёдорович Мартышев, адвокат
  — Стреляй немедленно! — Григорий Степанович Смирнов, начальник отдела банка
 2009 — Дикое поле — Фёдор Абрамович, доктор-инспектор
 2009 — Пробка —
 2009 — В Париж! — Иван Николаевич Новожёнов, фронтовик, передовик
 2009 — Кромовъ — Иван Самарин, вахмистр
 2009 — Правило лабиринта —
 2009 — Утро — Фердинанд
 2009 — 9 мая. Личное отношение (новелла «Выпей за меня») — Палыч, старший электромонтёр
  — Пара гнедых — Иван
 2010 — Не надо печалиться — Андрей Адамович Тюха, брат Павла
 2010 — Тульский Токарев — Богуславский
  — Достоевский — офицер на каторге
 2011 — Раскол — эпизод

Озвучивание мультфильмов 
  — Снегурочка — Бобыль / Леший

Признание и награды 
 1993 — лауреат премии Московского фестиваля имени Владимира Высоцкого — за роль Бенжамина в спектакле «Шум и ярость» на сцене Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».
 1993 — лауреат премии международного фестиваля «Контакт-1993» в городе Торуне (Польша) — за роль Михаила Лыняева в спектакле «Волки и овцы» на сцене Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».
 2002 — приз «Лучший актёр телесериала» в номинации «Народный рейтинг» на X всероссийском кинофестивале «Виват, кино России!» в Санкт-Петербурге — за исполнение роли следователя городской прокуратуры Павла Пафнутьева в культовом детективном телесериале «Гражданин начальник» (2001) режиссёра Николая Досталя.
 2004 — лауреат IX театральной премии «Чайка» в номинации «Синхронное плавание» — за актёрский ансамбль в спектакле «Три сестры» на сцене Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

Примечания

Ссылки 

 
 Юрий Степанов. Биография и фильмография. Телеканал «Россия-1» // russia.tv 
 Степанов Юрий Константинович. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru
 Юрий Степанов. Фильмография и фотография актёра. // film.ru
 Юрий Степанов: «Меня научили бороться до конца». // teatr.ru (15 мая 2005 года)

Выпускники Иркутского театрального училища
Выпускники  режиссёрского факультета ГИТИСа
Погибшие в автомобильных катастрофах
Лауреаты премии «Чайка»
Похороненные на Троекуровском кладбище